Nelson David Cabrera, calciatore paraguaiano
Nelson Alcides Cabrera, calciatore uruguaiano